Příjmení Koblasa nese více různých osobností:

 Ivo Koblasa (* 1993) – český paralympijský reprezentant, cyklista
 Jan Koblasa (1932–2017) – český sochař, malíř, grafik, scénograf, básník, hudebník, emeritní profesor sochařství v Kielu
 Marcela Koblasová (* 1956) – československá atletka, vícebojařka

Česká příjmení